Manufacture d’Orgues Thomas

Geschichte 
Die Orgelbauwerkstatt Thomas wurde 1965 durch André Thomas (* 1939) in dem Weiler Ster bei Francorchamps gegründet. Ab 2000 wurde das Unternehmen durch den Sohn Dominique Thomas weitergeführt. Von 2016 bis 2020 wurde die Firma von ihm und seinem Sohn Jean-Sébastien Thomas gemeinsam geleitet.

Werkliste (Auswahl) 
Die Werkliste bezieht sich überwiegend auf die auf der Firmenwebseite vorgestellten Instrumente.

Weblinks 

 Website der Manufacture d’Orgues Thomas (auf französisch)
 Organ index: Manufacture d’Orgues Thomas

Einzelnachweise 

Stavelot
Orgelbauunternehmen